Eliteuniversität steht für:

 Spitzenuniversität, Universität mit besonderer Qualität der Wissenschaftspflege
 Exzellenzuniversität (pressesprachlich), für ihr Zukunftskonzept ausgezeichnete deutsche Hochschule, siehe Exzellenzinitiative

Siehe auch: